Stati Uniti d'America
 Hills – città della Contea di Johnson, Iowa
 Hills – città della Contea di Rock, Minnesota